Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile a Danimarca 1991.

Selezionatore: Keld Gantzhorn

Selezionatore: Gero Bisanz

Selezionatore: Sergio Guenza

Selezionatore: Even Pellerud

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1991
Campionato europeo di calcio femminile 1991